Callington (Australië)
 Callington (Verenigd Koninkrijk)